Daiquiri Factory: Cocaine Raps, Vol. 2 — п'ятий студійний альбом американського репера Андре Нікатіни, виданий 6 червня 2000 р. лейблом Million Dollar Dream. Виконавчий продюсери: Fillmoe Coleman та Ніколо Веннаруччі. Скретчі: DJ Pause. Є сиквелом до Cocaine Raps (1997).

Список пісень

Посилання 

Альбоми Андре Нікатіни
Англомовні музичні альбоми